Roure steht für:

 Roure, eine italienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Turin
 Roure (Alpes-Maritimes), eine französische Gemeinde im Département Alpes-Maritimes

Roure ist der Familienname folgender Personen:

 Agenor Lafayette de Roure (1870–1935), brasilianischer Journalist und Politiker
 Marta Roure (* 1981), andorranische Sängerin
 Martine Roure (* 1948), französische Lehrerin und Politikerin
 Miquel Pardàs i Roure (1817–1872), katalanischer Musiktheoretiker und Choreograph
 Sergi Escobar i Roure (* 1974), spanischer Radrennfahrer, siehe Sergi Escobar

Siehe auch:
 Manoir le Roure
 Rore
 Rour